Бозель () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Бозель () — коммуна во Франции, департамент Савойя